Број се може односити на:
 Број (врста ријечи) 
 Број (математика) 
 Број природни 
 Број рационалан 
 Број реалан 
 Број прост 
 Број цео 
 Број разломљен-разломак 
 Број ирационалан 
 Број имагинаран
 Број пи 
 Број комплексан 
 Број кардиналан 
 Број савршен 
 Број (квантни) 
 Број (Махов) 
 Број (Арапски) 
 Број (Римски) 
 Број (Масени) 
 Број (Авогардов ) 
 Број (оксидациони) 
 Број (атомски) 
 Број (Јединствени матични број грађанина) 
 Број (Матични) 
 Број де Луј (француски физичар)